

Persone 
Annunziata Montella – cantante italiana nota con lo pseudonimo di Nunzia Greton
Carlo Montella – scrittore italiano
Valeria Montella – cestista italiana
Vincenzo Montella – allenatore ed ex calciatore italiano
Yari Montella – pilota motociclistico italiano

Geografia

Italia 
Montella – comune della provincia di Avellino
Montella (o Montellari) – casale medievale situato anticamente nella valle del Cervaro, tra gli attuali comuni di Bovino, Orsara e Troia

Spagna 
Montellà i Martinet – comune della comunità autonoma della Catalogna

Altro 
Montella – genere di insetti della famiglia Curculionidae

Pagine correlate 
Montello